Ninane peut faire référence à :

 Ninane, village belge de la province de Liège ;

 Ninane, un hameau situé sur le territoire de la commune belge de Durbuy, dans le nord de la province de Luxembourg. Il est situé sur la nationale qui relie Manhay à Bomal, dans la vallée de l'Aisne, affluent de l'Ourthe.

 un nom de famille partagé par environ 850 personnes, essentiellement établies en Belgique francophone.

Homonymie de toponyme